Teppana kan syfta på följande platser:

Finland 

 Teppana (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Teppana (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar